The party's over (Sandra Reemer), een single van Sandra Reemer
The Party's Over (1965), een film van Guy Hamilton
The Party's Over (2011), een film van Rebecca Chalkin en Donovan Leitch